Chantal Poch (Mataró, 1993) és una poeta catalana. El seu primer poemari, L'ala fosca (Viena, 2020), va guanyar el premi Salvador Iborra 2019.

Poch té un grau en Comunicació Audiovisual i un màster en Estudis del Cinema i Audiovisual Contemporanis per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment cursa el Doctorat en Comunicació a la mateixa universitat amb una tesi sobre el cinema d'Andrei Tarkovski, Terrence Malick i Werner Herzog.

El jurat de la convocatòria del II certamen Salvador Iborra de poesia va decidir per unanimitat que L'ala fosca era el guanyador de l'edició perquè es tracta d'un llibre "amb ritme propi" i "amb poemes ben destil·lats que s'erigeixen en un conjunt contundent amb ressonànies particulars de la poesia europea".

Referències 

Escriptors mataronins contemporanis en català
Poetes maresmencs en català
Poetes catalans del sud contemporanis en català